Tympanon oder Tympanum ( aus  tympanon ‚Handtrommel‘, Plural Tympana) steht für:

 Tympanon (Musik), antike Handtrommel
 Tympanon (Architektur), Gebäudeschmuckfläche
 Beim Astrolabium eine Einlegescheibe
 Im Mittelohr Bezeichnung für die Paukenhöhle (Cavum tympani)
 Bei Froschlurchen Bezeichnung für das oft äußerlich erkennbare Trommelfell (Membrana tympani, Myrinx)
 Tympanalorgan der Insekten 

Siehe auch: